Amaltea (satèl·lit), satèl·lits de Júpiter 
 Amaltea (mitologia), dida de Zeus 
 Amaltea (Calàbria)